Zauberei steht für:

 Magie, der Glaube an die Existenz und Beeinflussbarkeit übernatürlicher Kräfte sowie der Gebrauch derselben
 Zauberkunst, unterhaltsame, auf Sinnestäuschung beruhende Vorführung

Siehe auch:

 Zauberer
 Hexe